Ghasarjan ist der Familienname folgender Personen:

 Geworg Ghasarjan (* 1988), armenischer Fußballspieler
 Regina Ghasarjan (1915–1999), armenische Malerin und Person des öffentlichen Lebens
 Sona Ghasarjan (* 1993), armenische Politikerin und Abgeordnete
 Stepan Ghasarjan (* 1985), armenischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Ghazaryan